

Mitologia grega 
 Argos (filho de Níobe) — filho de Zeus e rei de Argos
 Argos Panoptes — gigante mitológico
 Argos (cão) — animal de Odisseu
 Argos (filho de Frixo) — o construtor da embarcação Argo

Localidades 
 Argos (Grécia)
 Argos (Indiana) — nos Estados Unidos

Embarcações 
 Argo — a embarcação dos argonautas
 Classe Argos (1963) — classe de lanchas da Marinha Portuguesa, em serviço a a partir de 1963
 Classe Argos (1991) — classe de lanchas da Marinha Portuguesa, em serviço a partir de 1991
 Argus (navio) — navio que teria trazido ao Brasil os primeiros imigrantes alemães
 Argus (1802) — embarcação de guerra do século XIX

Outros 
Advanced Research and Global Observation Satellite